Une année bissextile commençant un mardi est une année de 366 jours dont le  tombe un mardi, le 29 février un vendredi et le 31 décembre un mercredi, comme :
 2008, la précédente ;
 2036, la prochaine.

On lui affecte les lettres dominicales FE.

Calendrier annuel correspondant

Autres années bissextiles commençant un mardi 
  :
  : 1704 • 1732 • 1760 • 1788
  : 1828 • 1856 • 1884
  : 1924 • 1952 • 1980

  :
  : 2008 • 2036 • 2064 • 2092
  : 2104 • 2132 • 2160 • 2188
  : 2228 • 2256 • 2284
  : 2324 • 2352 • 2380

Voir aussi 

Mardi